Zkratka EDC může znamenat:

 Error detection and correction (EDC) – metody detekce chyb v datech v informatice
 1,2-dichlorethan (DCE, funkční název ethylendichlorid (EDC)) – karcinogenní chlorovaná organická látka
 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid (EDC) – organické činidlo
 Everyday carry (EDC) – obdoba krabičky poslední záchrany (KPZ), nebo použ. jako adjektivum např. EDC nůž
 Eau de Cologne (EdC) – parfém

Zkratky